Fliessbach oder Fließbach ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Fließbach (1864–1934), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Holger Fliessbach (1943–2003), deutscher Übersetzer
 Torsten Fließbach (* 1944), deutscher theoretischer Physiker
 Wilhelm Fließbach (1901–1971), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Fleißbach